Unterspreewald steht für:

 Unterspreewald (Landschaft)
 Unterspreewald (Gemeinde)
 das Amt Unterspreewald, seit 1. Januar 2013
 das Amt Unterspreewald (1992–2012)